Wyniki Grand Prix Szwecji 1999, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1999.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: Mark Loram oraz Sebastian Ułamek. Lista startowa została ustalona według kolejności z poprzedniej rundy (w nawiasach podano numery stałe).

 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (8) Jason Crump (Australia)
 (2) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (11) Antonín Kasper (Czechy)
 (20) John Jørgensen (Dania)
 (19) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (17) Stefan Dannö (Szwecja)
 (5) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (10) Peter Karlsson (Szwecja)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (18) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (4) Hans Nielsen (Dania)
 (7) Ryan Sullivan (Australia)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (13) Leigh Adams (Australia)
 (21) Robert Dados (Polska)
 (9) Brian Karger (Dania)
 (14) Brian Andersen (Dania)
 (22) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (12) Marián Jirout (Czechy)
 (23) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (24) Sebastian Ułamek (Polska)

Wyniki

Opis 
Druga eliminacja Grand Prix 1999 zakończyła się dużą niespodzianką. Jej zwycięzcą został bowiem zawodnik jadący w tych zawodach z dziką kartą. Kolejne miejsca zajęli medaliści z zeszłego sezonu: srebrny (Jimmy Nilsen) i złoty (Tony Rickardsson). Mimo dobrej postawy, w półfinale odpadł Tomasz Gollob. Nie przeszkodziło mu to jednak w utrzymaniu pozycji lidera klasyfikacji, choć przewaga nad drugim Nilsenem zmalała do 4 punktów.

Pozostali Polacy byli o krok od Turnieju Głównego zajmując 17 (Robert Dados) i 18 (Sebastian Ułamek) miejsce.

Klasyfikacja przejściowa

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Szwecji 1999

Szwecja
1999
1999 w Szwecji